Hausberg steht für:
 Hausberg, Bezeichnung für einen Berg, der einem naheliegenden Ort zugeordnet wird
 in Österreich gebräuchlicher Name für den Burgtyp Motte (Burg)

Hausberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte, Ortsteile:
 in Deutschland:
 Hausberg (Pirna), Stadtteil von Pirna, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

 in Österreich:
 Hausberg (Gemeinde Hartberg Umgebung), Ort bei Hartberg Umgebung, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hausberg (Gemeinde Pöllauberg), Ort bei Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hausberg (Gemeinde Stubenberg), Ort bei Stubenberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hausberg (Gemeinde Miesenbach), Rotte in der Gemeinde Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Hausberg (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft der Gemeinde Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Bauten:
 Burg Hausberk (deutsch: Hausberg), abgegangene Burg bei Domina, Okres Chomutov, Ústecký kraj, Tschechien
 Burg bei Albrechtice (deutsch Hausberg), abgegangene Burg bei Černice, Okres Most, Tschechien
 Burgstall Hausberg, abgegangene Burg bei Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 in Deutschland:
 Hausberg (Garmisch-Partenkirchen) (1335 m), bei Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Hausberg (Fränkische Alb) (582,2 m), bei Siebeneichhöfe (Treuchtlingen), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hausberg (Taunus) (485,7 m), im Taunus bei Hoch-Weisel (Butzbach), Wetteraukreis, Hessen
 Hausberg (Bad Lauterberg) (420 m), in Bad Lauterberg, Landkreis Osterode, Niedersachsen
 Hausberg (Sebnitz) (396,8 m), in Sebnitz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Hausberg (Jena) (391,7 m), bei Jena, kreisfreie Stadt in Thüringen
 Hausberg, in Leinach (Unterleinach) in Bayern

 in Tschechien:
 Hausberg, deutscher Name des Hrad (940 m), im Böhmerwald, Gemarkung Maňávka u Českého Krumlova

außerdem:
 Hausberg, ein Streckenabschnitt der Streif, Skirennstrecke in Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol, Österreich

Hausberg ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Hausberg (* 1980), deutsche Surfsportlerin und Autorin
 Arild Hausberg (* 1955), norwegischer Politiker (Ap), Bürgermeister von Tromsø
 Fritz Hausberg (1880–1959), deutscher Politiker (DDP, DStP, LDPD)

Siehe auch:
 Hausberge
 Haus Berg
 Haus Berge
 Hauserberg
 Häuslberg
 Häuselberg
 Hausberger
 Hausburg
 Haus zum Berge